Полично — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения «Гдов» Гдовского района.

Расположена в 6 км к северу от Гдова.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляет 234 жителя, на 2009 год — 282 жителя.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Гдовской волости.

Достопримечательности 
Церковь Николая Чудотворца

Обиходные названия: Никольская церковь; Николаевская церковь; Николы церковь; Николы Угодника церковь; Николая Мирликийского церковь; Свято-Никольская церковь; Святоникольская церковь.

Небольшая кирпичная церковь, построенная в 1902 (1903 ?) по проекту П. Ф. Пономарева, вероятно, как часовня. Кубическая постройка с притвором. Закрыта не позже 1930-х, до 2000-х уцелели только стены. В кон. 2000-х отреставрирована, сооружен новый купол, освящена как церковь.

Памятник колхознице

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района